Treviranus har flere betydninger:

Navne 
 Gottfried Reinhold Treviranus (1776–1836) − tysk læge og naturforsker
 Ludolph Christian Treviranus (1779–1864) − tysk botaniker